Berghäuser ist der Name folgender Orte:

 Berghäuser (Bernried), Ortsteil von Bernried (Niederbayern), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Berghäuser (Grafenwiesen), Ortsteil von Grafenwiesen, Landkreis Cham, Bayern
 Berghäuser (Hochkirch), Ortsteil von Hochkirch, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Berghäuser (Reut), Ortsteil von Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Berghäuser ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Berghäuser, deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Berghaus